James Kennedy peut désigner :
 James Kennedy, mort en 1465 est un évêque écossais 
 James Kennedy, né en 1950 psychologue américain